Novator může mít různé významy:

 Novator (obrněné vozidlo) – ukrajinské obrněné vozidlo
 FK Novator Mariupol – ukrajinský fotbalový klub
 NPO Novator – ruská zbrojní konstrukční kancelář